Brachyusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1874. Brachyusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Brachyusa